A competição masculina individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2010 teve sua fase classificatória disputada nos dias 18 e 19 de outubro e a final disputada no dia 22 de outubro.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória
Esses são os resultados da qualificatória.

 Q - qualificado para a final
 R - reserva

Final 
Esses são os resultados da final.

Ver também
 Federação Internacional de Ginástica
 Biografias dos ginastas

Ligações externas 
 

Individual geral